Kissing You – traccia dell'album Waiting to Exhale: Original Soundtrack Album del 1995
Kissing You – singolo di Des'ree del 1996, dall'album Supernatural
Kissing You – singolo delle Girls' Generation del 2008, dall'album Girls' Generation